Такмичње у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма 1976. одржано од 18. до 30. јула. Турнир је одржан у Монтреалу, Канада.

Репрезентције 10 земаља су биле подељене у две групе са по пет екипа. Прве две екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Трећепласиране и четворопласиране су турнир наставиле у борби од 5. до 8. места.

Квалификације

Жреб

Хале 
 Монтреал Форум (Монтреал)
 Paul Sauvé Arena (Монтреал)

Први круг

Група А

Група Б 

 Због Афричког бојкота игара Египат се повукао са турнира. Ипак одиграо је утакмицу 18. јула са Бразилом коју су изгубили са 3:1, али је резултат касније поништен.

Завршни круг

5-8. место

Борбе за медаље

5-8. место

Полуфинала

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Одбојка за жене на Летњим олимпијским играма 1976.
 Одбојка на Летњим олимпијским играма
 Одбојка на Летњим олимпијским играма 1976.

Спољашње везе 
 Коначни пласмани (1964–2000) на FIVB.org
 Одбојкашка олимпијска прича на FIVB.org
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Одбојка на Летњим олимпијским играма 1976.